Geissmar ist der Familienname folgender Personen:

 Berta Geissmar (1892–1949), deutsch-englische Musikwissenschaftlerin
 Christoph Geissmar-Brandi (* 1958), deutscher Kunsthistoriker
 David Geissmar (1797–1879), deutscher Bezirksrabbiner
 Johanna Geissmar (1877–1942), deutsche Ärztin